Sirrah (motorfiets), een Brits historisch motorfietsmerk
Alpheratz of Sirrah, een ster in het sterrenbeeld Andromeda